Горя́чие Ключи́ — название населённых пунктов в России:

 Горячие Ключи — село в Курильском городском округе Сахалинской области.
 Горячие Ключи — село в Ногликском городском округе Сахалинской области.

См. также 
 Горячий Ключ (значения)
 Горячие Ручьи